Termin vitamin D ima više značenja:
Ergokalciferol, vitamin D2
Holekalciferol, vitamin D3
22-Dihidroergokalciferol, vitamin D4
Vitamin D5
Kalcifediol, kalcidiol

Витамин Д